Кеммерерит (родохром или хромовый хлорит) — фиолетовый или красный минерал из группы хлориты, богатая оксидом хрома (> 4 %) разновидность пеннина.

Описание 
Часто образует тонкочешуйчатые розовые налёты и жилки на хромите.

Форма кристаллов моноклинно-призматическая.

Облик кристаллов — таблитчатый или псевдогексагональнопластинчатый, иногда — бочонковидный в миаролитовых пустотах. Боковые грани нередко исштрихованы в горизонтальном направлении. Часто встречаются двойники (по хлоритовому закону). Агрегаты чешуйчатые, пластинчатые.

Свойства 
При паяльной трубке расщепляется, но не плавится. При сильном накаливании белеет.

Разлагается в серной кислоте.

Месторождения 
Встречается в ультраосновных метаморфических породах. Урал, США, Азия.

История 

Кеммерерит впервые был встречен в трещинах хромитовых залежей среди ультраосновных пород в Сарановском месторождении на Урале.

Описан в 1842 году Н. Норденшёльдом. Назван от фамилии русского горного инженера Aлександра Кеммерера.

Примечания

Литература 
 Nordenskiöld N. G. Beskrifning af kaemmererit, ett nitt mineral från Siberien // Acta Soc. sci. Fennicae. 1842. T. 1. P. 483—487.
 Норденшёльд Н. Г. Описание кеммерерита, нового минерала из Сибири // Горный журнал. 1842. Ч. 1. С. 143—162.
 Кокшаров Н. И. О кристаллах кеммерерита // Горный журнал. 1850. Ч. 3. С. 365—370.

Ссылки 
 Викисловарь
 Kämmererite — на Mindat.org
 Сарановское месторождение хромитов

Окислы (минералы)
Минералы хрома